Фегезак () — дворянский род.

Представители этого рода в 1485 году приехали в Ревель из Вестфалии и поселились изначально в Ревеле, затем Дерпте и Риге. С самого начала они принадлежали к городской знати, а в конце XVIII века отдельные линии стали переселяться в свои сельские владения. Альбрехт Фегезак и три брата его, сыновья рижского бургомистра Готтхарда фон Фегезака, 3 Февраля 1598 года получили дворянство от Сигизмунда III. Род внесен в Лифляндский матрикул в 1742 году.
Георг фон Фегезак, сын Альбрехта, и четыре его племянника получили 19 июля 1651 года индигенат, с сохранением прежнего своего имени (с приставкой «фон») и герба.
 Фегезак, Иван Захарович фон — (1720—1774) — офицер Российской империи, комендант крепости Ставрополь.
 Фегезак, Оттон Мориц (1807—1874) — дипломат Российской империи, тайный советник, камергер.

Примечания

Литература 
 
 Von Vegesack // Nordisk familjebok
 

Остзейское дворянство
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Дворянские роды, на гербах которых изображён дикий человек
Дворянские роды, на гербах которых изображены женщины